Burgmeier ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Burgmeier (* 1982), liechtensteinischer Fußballspieler
 Josef Burgmeier (1844–1905), Schweizer Sänger und Musiker
 Lisa Burgmeier (1874–1951), Schweizer Konzertsängerin
 Max Burgmeier (1881–1947), Schweizer Maler, Zeichner, Grafiker und Holzschneider
 Patrick Burgmeier (* 1980), liechtensteinischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Burgmaier (Begriffsklärung)
 Burgkmair